Юлия Тарасенко: Тарасенко, Юлия Викторовна (род. 1968) — российская легкоатлетка, спортивный функционер.
 Тарасенко, Юлия Вячеславовна (Бронникова; род. 1984) — российская лыжница-ориентировщица.